Olaszország
Masi, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Masi Torello, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ferrara megyében